Eifelland bezeichnet
 eine ehemalige Wohnwagenmarke der Knaus Tabbert
 Team Eifelland Caravans, einen ehemaligen Formel-1-Rennstall